Ю́лія Банко́ва ( 10 вересня 1985, м. Шепетівка, Хмельницька область) — українська телеведуча та журналіст. Активістка київської незалежної медіа-профспілки та член координаційної ради руху «Стоп цензурі!» .

Освіта 

Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Магістр кіно-, телемистецтва.

Кар'єра 

На телебаченні з 2007 року.

Першою роботою Юлії Банкової став новостворений канал «Сіті» (зараз «ПлюсПлюс»). До вересня 2010 року вона працювала на Першому національному, з вересня 2010 на каналі ТВі. З вересня 2011 року була співведучою Андрія Сайчука у програмі ранкових новин  . У лютому 2011 року пройшла стажування в Польщі .

2012-13 року була співведучою Андрія Сайчука у програмах «Сьогодні. Дайджест» та «Дорогі депутати» на каналі ТВі. Залишила канал після зміни власників у травні 2013. 

2013 разом із групою однодумців започаткувала проект Громадське телебачення.

Примітки

Посилання 
 Альбом Юлії Банкової  на сайті Picasa
 Профіль Юлії Банкової на сайті my.korrespondent.net  
 Юлія БАНКОВА: "Не треба плутати цензуру і непрофесіоналізм" 
 Журналісти Громадського

Українські журналістки
Українські телеведучі
Телеведучі каналу «UA:Перший»
Телеведучі «TVi»
hromadske.tv